Sandhaas ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Friedrich Sandhaas (1801–1859), deutscher Maler und Zeichner
 Georg Sandhaas (1823–1865), deutscher Rechtswissenschaftler, Rechtshistoriker und Hochschullehrer
 Josef Sandhaas (1784–1827), deutscher Maler